Дэ́вид Фри́дгуд (; 11 июля 1946, Кейптаун) — южноафриканский, позднее английский шахматист. Мастер ФИДЕ по шахматам, международный мастер по решению шахматных композиций, шахматный журналист.

Победитель чемпионатов ЮАР по шахматам в 1967, 1971 и 1973 годах. В зональном турнире в Каорле (1972) разделил 7 место. В составе команды ЮАР участник Шахматных олимпиад 1964 (Тель-Авив), 1968 (Лугано), 1970 (Зиген), 1974 (Ницца). На олимпиаде 1964 года был удостоен медали за лучший результат на 4-й доске (финал D) — 10 из 12.

Многократный участник чемпионатов мира по решению шахматных композиций в составе команды Великобритании. Победитель командных чемпионатов мира 1986, 1990 и 2007 годов. Международный мастер по решению шахматных композиций (1988).

По состоянию на 1 июля 2011 года среди решателей мира Дэвид Фридгуд занимал 64 место с рейтингом 2386. Максимальный решательский рейтинг в карьере — 2462.

Редактор раздела шахматной композиции журнала British Chess Magazine.

Участие в командных чемпионатах мира по решению (WCSC):
{| class="sortable wikitable"
! Год !! Город  !! Страна-организатор  !! Место(ком. зачёт) !! Место(инд. зачёт) !! Очки !! Время (мин)
|-
| 1981 || Арнем ||  ||11 || 16=17 || 12,5 || 325
|-
| 1985 || Риччионе ||  ||3||7||14,5||289
|-
| 1986 || Фонтене-су-Буа ||  ||1||14||68||346
|-
| 1988 || Будапешт ||  ||3||8||74||289
|-
| 1989 || Борнмут || ||5||16||62||309
|-
| 1990 || Бенидорм ||  ||1=2||16||67||325
|-
| 1991 || Роттердам ||  ||3||15||60||236
|-
| 1992 || Бонн ||  ||7||32||42||356
|-
| 1993 || Братислава ||  ||8||30||60||356
|-
| 2004 || Халкидики ||  ||2||23||58||354
|-
| 2006 || Вагенинген ||  ||— ||36||48,75||360
|-
| 2007 || Родос || ||1||39||53,5||345
|-
| 2010 || Херсониссос || || —  ||29||44,5||359
|}

Публикации 
 Levitt J., Friedgood D. Secrets of spectacular chess.— London: Batsford, 1995. 222pp. ISBN 0713477210, ISBN 9780713477214.— New York: Henry Holt (Batsford chess library), 1995. 222pp. ISBN 0805039015, ISBN 9780805039016.— 2nd ed. London: Gloucester Publishers (Everyman chess), 2008. ISBN 1857445511, ISBN 9781857445510.
 Friedgood D. NAM: A Biographical Sketch / The Chessboard Adventures of Norman Macleod. Ed. by John Rice. Editions feenschach — phénix, 1997. p. 1—11.

Примечания

Ссылки 
 
 Дэвид Фридгуд // Личная карточка на сайте 365chess.com
 Chessmetrics Player Profile: David Friedgood // Личная карточка на сайте Chessmetrics.com

Шахматисты Великобритании
Шахматные журналисты
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам